Всемирный конгресс гагаузов () проводится раз в 3 года в столице АТО Гагаузия городе Комрат. Это мероприятие собирает гагаузов со всего мира.

Конгрессы

I конгресс 
Первый конгресс гагаузов за всю историю автономного образования был организован в 2006 году и проходил с 20 по 21 июля. В течение двух дней его участники знакомились с историей и жизнью Гагаузии, посетили её культурно-исторические предприятия. В конгрессе приняли участие около 220 делегатов из Болгарии, Греции, России, Украины, Турции, Канады, США, Бразилии и ряда других стран мира, где есть гагаузские диаспоры. Основная цель конгресса выполнена - в этом мнении сошлись все участники этого события. Конгресс успешно содействовал установлению тесных социально-экономических и культурных связей между Гагаузией и представителями гагаузской диаспоры за рубежом.

II конгресс 
Второй конгресс гагаузов состоялся в 2009 году с 18 по 19 августа. Сначала по центральной улице Комрата состоялся парад национальных фольклорных коллективов Гагаузии и других стран. Затем на центральной площади торжественно состоялся обход национальных подворий разных городов и сел Гагаузии. Были представлены национальные костюмы, блюда, макеты домов и разные представления. Вечером был организован концерт с участием иностранных художественных коллективов и коллективов Гагаузии, а также гагаузских и молдавских звезд.

III конгресс 
Третий конгресс состоялся в 2012 году со 2 по 3 ноября. Мероприятие было перенесено с августа на ноября из-за выборов в парламент Гагаузии, которые состоялись 9 сентября 2012 года. Также 4 ноября Гагаузия празднует День вина, поэтому участники конгресса смогли посетить и это мероприятие. Около 200 представителей гагаузов прибыло из 18 стран мира на третий всемирный конгресс. Больше всего гагаузов приехало с Украины, из России, Болгарии, Греции.

IV конгресс 
Четвертый конгресс состоялся 5-6 мая 2017 года. Ко всемирному конгрессу гагаузов был подготовлен фильм про  гагаузов Украины. Также был составлен журнал " Бильгиляр" о научных достижениях Гагаузии. Дата проведения IV конгресса гагаузов совпала с приездом в Гагаузию многих высокопоставленных гостей. Среди них - премьер -министр  Турции Бинали Йлдырым, президент Молдовы Игорь Додон,премьер -министр Молдовы Павел Филип  а также представители 20 государств где проживают гагаузы.

Аналог 
Греческие гагаузы проводят аналогичное мероприятие в Греции, под названием Гёрюшме (Görüşme). В Гёрюшме приглашаются так же сохранившиеся диаспоры гагаузов со всех стран. Цель мероприятия Гёрюшме аналогична Всемирному конгрессу гагаузов

 1 гёрюшме - ? год.
 2 гёрюшме - 5 октября, 2008 год.
 3 гёрюшме - 19-20 июля, 2013 год.
 4 гёрюшме - 4-5-6 сентября, 2015 год.
 5 гёрюшме - 15-16-17 сентября, 2017 год.
 6 гёрюшме - 13-14-15 сентября, 2019 год.

См. также 
 Гагаузы в Бразилии
 Гагаузы в Болгарии
 Гагаузы в Греции
 Гагаузы в Румынии

Примечания

Ссылки 
  3 гёрюшме гагаузов греции (видео)
 3 гёрюшме гагаузов греции (видео)

Гагаузия
Комрат